Marco Bertolotto – politico italiano
 Sofía Bertolotto – attrice argentina
 Vincenzo Bertolotto – rugbista a 15 italiano
 Bertolotto Porte – azienda produttrice di porte

Pagine correlate 

 Bertolotti